Lutzberg steht für
Lutzberg, Ortsteil der Gemeinde Gerstungen in Thüringen 
Lutzberg (Berg), ein Berg in Thüringen
Lutzberg deutscher Name des Berges Lucký vrch in Tschechien 
Lutzberg (Windeck), einem ehemaligen Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis
Siehe auch:
Lutzenberg
Luzenberg